Torneio Internacional do Recife de hóquei em patins -  A competição contou, na edição de 2006, com a presença de quatro equipes brasileiras - Clube Português do Recife, Clube Náutico Capibaribe, Fortaleza Esporte Clube e Selecção Brasileira Sub-23 - da União Desportiva Oliveirense e o Óquei Clube de Barcelos, de Portugal, e da Selecção Nacional de Angola.

Ligações externas

Rink-Hockey.net

ANGOP - Agência Angola Press

Torneio Internacional do Recife